

Astronomia 
 6291 Renzetti – Asteroide della fascia principale

Musica 
 Donato Renzetti – Direttore d'orchestra italiano
 Joe Renzetti – Compositore statunitense di colonne sonore cinematografiche

Sport 
 Francesco Renzetti – Calciatore italiano